Chinook désigne :
 les Chinooks, une tribu amérindienne décrite dans les peintures de Paul Kane et vivant dans le nord-ouest des États-Unis ; sa langue était le Chinookan (maintenant une langue morte).
 langues chinooks
 un pidgin, aussi appelé jargon chinook, qui était parlé en Colombie-Britannique et dans les États pacifiques et montagnards des États-Unis. C'est un mélange de chinookan, nootkan, chehalish, français, anglais et autres.
 Oncorhynchus tshawytscha ; une espèce de saumon du Pacifique (autrefois le plus grand des saumons, et aujourd’hui en forte régression).
 un hélicoptère, le Boeing CH-47 Chinook.
 le Chinook, vent issu des Montagnes Rocheuses aux États-Unis et dans les provinces canadiennes de l'Ouest, la Colombie-Britannique et l'Alberta.
 Chinook, une bande dessinée de Derib.
 Chinook, un programme d'ordinateur canadien qui, après  de conception, est censé être invincible aux dames anglaises face à un adversaire humain.
 Chinook, une ville située dans le Montana, aux États-Unis.
 Chinook, une census-designated place de l'État de Washington aux États-Unis.
 Chinook, un hameau canadien d'Alberta.
 Chinook, une variété de houblon.

Homonymie